Рабочая газета: 

 Рабочая газета (1897)
 Рабочая газета (1922—1932)